Вулиця 9 Травня — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь радянського свята День Перемоги, що припадає на 9 травня.

Вулиця 9 Травня — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Євпаторії.
 Вулиця 9 Травня — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Києві.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Кіцмані.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Маріуполі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Полтаві.

Колишні назви:
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Олександра Винничка у місті Вижниця.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Павла Півоваренка у місті Володимир.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Травнева у місті Ківерці.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Травнева у місті Кролевець.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Городок у місті Обухів.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Перемоги у місті Острог.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці 8 травня у місті Ромни.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Затишної у місті Тлумач.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Липневої у місті Хуст.
 Вулиця 9 Травня — колишня назва вулиці Бічна Шахтарська у місті Червоноград.

Вулиця 9 Травня — вулиця у Барнаулі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Липецьку.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Кірові.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Красному Селі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Краснодарі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Красноярську.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Москві.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Пермі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця у Тулі.
 Вулиця 9 Травня — вулиця в Ульяновську.

Вулиці